Rønne (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm.
 Rønne (plaats), de hoofdplaats van het Deense eiland Bornholm. 
 Rønne Havn, een haven aan de westkust van het Deense eiland Bornholm.
 Rønne Theater, het oudste theater van Denemarken

Zie ook 
 Rønnebæk (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Næstved.
 Rønnebæk (plaats), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Næstved.
 Rønnede, een plaats en een voormalige gemeente in Denemarken.
 Rønnevang (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Høje-Taastrup.

 Sankt Nicolai Kirke (Bornholm), de kerk van Rønne